Alex Ross es el nombre de:

 Alex Ross, ilustrador y dibujante de cómic estadounidense.
 Alex Ross, crítico musical estadounidense.
 Alex Ross, político canadiense.
 Alex Ross, jugador de Rugby australiano.